Прем:

 Прем — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Прем Джошуа — германский музыкант, мультиинструменталист, композитор, пионер World-музыки.